Parsberg steht für:
 Parsberg (Adelsgeschlecht), bayerisches Adelsgeschlecht mit Stammsitz in Parsberg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Manderup Parsberg (1546–1625), dänischer Reichsrat und Gesandter der dänischen Könige

Parsberg ist der Name folgender

Gebietskörperschaften und Orte:
 Parsberg, Stadt im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Landkreis Parsberg, ehemaliger Landkreis in der Oberpfalz, Bayern
 Parsberg (Miesbach), Pfarrdorf der Stadt Miesbach im Landkreis Miesbach, Bayern

geografischer Objekte:
 Parsberg (Berg) (569 m), bewaldete Erhebung bei Germering, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern

Burgen:
 Burg Parsberg, Burg in der Stadt Parsberg
 Burg Parsberg (Miesbach), Burgstall bei Parsberg, Stadt Miesbach im Miesbach, Bayern
 Burgstall Parsberg, Burgstall bei Germering im Bereich des Parsberg (Berg)